FZI ist die Abkürzung für:
 FZI Forschungszentrum Informatik, eine gemeinnützige Forschungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg
 Fortbildungszentrum Islamismus, ein Teil des Zentrums für Nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung in Berlin
 Powiat Zielonogórski in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung